Signifie généralement (originaire) de Liège, en Belgique

Patronyme
 Paul Deliège (1931-2005), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée
 Robert Deliège (1953-), anthropologue belge.

Voir aussi
 
  (homonymie)

Homonymie de patronyme